Куши может означать:

  — муниципалитет Анголы в провинции Квандо-Кубанго.
 Куши (язык) — язык.
 Куши, Войо (1918—1942) — албанский и югославский коммунист и партизан.
 Куши, Эвис (род. 1975) — албанский политик.

См. также 
 Куси